Син-ханга (яп. 新版, лит. «новые гравюры») — художественный стиль и художественное движение (художественная школа) в Японии начала 20-го века, в периоды Тайсе и Сёва, которое оживило традиционное искусство японской гравюры Укиё-э, уходящее корнями в периоды Эдо и Мэйдзи (XVII—XIX века). Движение поддерживало существовавшую при создании укиё-э традиционную систему сотрудничества (система хаммото), в рамках которой труд по созданию каждой гравюры был четко разделен между художником, резчиком (гравером), печатником и издателем. Параллельно возникло движение сосаку-ханга, в рамках которого художник брал на себя все четыре функции, стремясь таким образом максимально выразить себя. 

Движение Син-ханга было инициировано и взращено издателем Содзабуро Ватанабэ (1885-1962) и процветало примерно с 1915 по 1942 год, возобновившись в меньших масштабах после Второй мировой войны, в 1950-х и 1960-х годах. Вдохновленные европейским импрессионизмом (который сам во многом был вдохновлён знакомством с японскими гравюрами укиё-э), художники направления включили в свои гравюры некоторые западные элементы, такие, как игру света, но, в то же время, сосредоточились на строго традиционных темах японской гравюры: пейзажах (фукэйга), изображениях знаменитых мест (мэйсё), красивых женщин (бидзинга), актеров театра кабуки (якуся-э) и птиц и цветов (катё-э).

История 
Гравюры син-ханга были во многом рассчитаны на западную аудиторию, которая проявляла к ним большой интерес. Продажа гравюр на запад нередко происходила через арт-диллеров, таких, как Роберт О. Мюллер (1911-2003). Ориентированные на зарубежные рынки, гравюры син-ханга апеллировали к западному вкусу, с его преобладанием ностальгических и романтизированных взглядов на Японию, и поэтому пользовались огромной популярностью за рубежом. В 1920-е годы статьи о школе син-ханга публиковались в ведущих западных журналах об искусстве. В 1921 году в Токио состоялась большая выставка членов движения, на которой было представлено сто пятьдесят работ десяти художников. В 1930 и 1936 годах в Музее искусств Толедо в Огайо (США) прошли две крупные выставки школы син-ханга. 

В Японии не было большого внутреннего рынка для гравюр син-ханга. Гравюры укиё-э нередко рассматривались современниками-японцами не столько как эстетически совершенные произведения, сколько как массовая коммерческая продукция. К тому же, после десятилетий модернизации и вестернизации в эпоху Мэйдзи, архитектура, искусство и одежда в Японии стали следовать западной моде, а японские студенты-искусствоведы обучались на западных художественных образцах. Картины написанные маслом, в западном стиле, в том числе, художниками-японцами (художественная школа ёга) считались высоким искусством, тогда как гравюры син-ханга, с другой стороны, рассматривались как разновидность устаревшего укиё-э. 

Движение син-ханга пришла в упадок во время Второй мировой войны, когда правительство ужесточило контроль над искусством. В то же время зарубежный рынок японских гравюр резко сократился.

Спрос на син-хангу так и не восстановился после войны. Тем не менее, небольшое число художников продолжило традицию. Такие художники, как Синсуй Ито (1898-1972) и Тацуми Симура (1907-1980), продолжали работать по системе хаммото в 1960-х и даже 1970-х годах. В последние десятилетия 20-го века, когда интерес к син-ханге снова возрос, издатели сосредоточились на создании репродукций оригинальных работ начала 20-го века. Появление интернета способствовало дальнейшему росту популярности и узнаваемости школы син-ханга классического периода и, в частности, работ таких художников, как Сётэй Такахаси и Цутия Коицу. В то же время, школа сосаку-ханга, возникшая одновременно с син-хангой, успешно продолжила своё существование.

Известные представители движения 
 Хасигути Гоё (1880—1921)
 Хироси Ёсида (1876—1950)
 Синсуй Ито (1898—1972)
 Хасу Кавасэ (1883—1957)
 Цутия Коицу (1870—1949)
 Косон Охара (1877—1945)
 Натори Сюнсэн (1886—1960)
 Сётэй Такахаси (1871—1945)

Ссылки 
 Арзамас. Путеводитель по японскому искусству.

Литература 
 Blair, Dorothy. Modern Japanese prints: printed from a photographic reproduction of two exhibition catalogues of modern Japanese prints published by the Toledo Museum of Art in 1930-1936. Ohio: Toledo Museum of Art, 1997.
 Brown, K. and Goodall-Cristante, H. Shin-Hanga: New Prints in Modern Japan. Los Angeles County Museum of Art, 1996. ISBN 0-295-97517-2
 Hamanoka, Shinji. Female Image: 20th Century Prints of Japanese Beauties. Hotei Publishing 2000. ISBN 90-74822-20-7
 Jenkins, D. Images of a Changing World: Japanese Prints of the Twentieth Century. Portland: Portland Art Museum, 1983. ISBN 0-295-96137-6
 Menzies, Jackie. Modern boy, Modern Girl: Modernity in Japanese Art 1910-1935. Sydney, Australia: Art Gallery NSW, c1998. ISBN 0-7313-8900-X
 Merritt, Helen and Nanako Yamada. (1995). Guide to Modern Japanese Woodblock Prints, 1900-1975. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 9780824817329; ISBN 9780824812867; OCLC 247995392
 Merritt, Helen. Modern Japanese Woodblock Prints: The Early Years. Honolulu: University of Hawaii Press 1990. ISBN 0-8248-1200-X
 Mirviss, Joan B. Printed to Perfection: Twentieth-century Japanese Prints from the Robert O. Muller Collection. Washington D.C.: Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution and Hotei Publishing 2004. ISBN 90-74822-73-8
 Newland, Amy Reigle. (2005). Hotei Encyclopedia of Japanese Woodblock Prints. Amsterdam: Hotei. ISBN 9789074822657; OCLC 61666175
 Smith, Lawrence. Modern Japanese Prints 1912-1989. New York, London, Paris: Cross River Press, 1994.
 Swinton, Elizabeth de Sabato. Terrific Tokyo: A panorama in Prints from the 1860s to the 1930s. Worcester: Worcester Art Museum, 1998. ISBN 0-936042-00-1
 Masuda, Koh. Kenkyusha's New Japanese-English Dictionary, Kenkyusha Limited, Tokyo 1991, ISBN 4-7674-2015-6

Изобразительное искусство Японии